Stephens (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Frederic George Stephens (1827-1907), Engels kunstschilder
 Gig Stephens (1926-2014), Amerikaans autocoureur
 Jack Stephens (1994), Engels voetballer
 Michael Stephens (1989), Amerikaans voetballer
 Neil Stephens (1963), Australisch wielrenner
 Sloane Stephens (1993), Amerikaans tennisspeelster